Horak oder Horák ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Andrej Horak (1946–2010), ukrainischer Metropolit
 Bruce Horak (* 1974), kanadischer Schauspieler und Maler
 Clemens Horak (* 1969), österreichischer Oboist
 Cornelia Horak (* 1966), österreichische Sängerin (Sopran)
 Eduard Horak (1838–1893), tschechischer Klavierpädagoge und Konservatoriumsgründer
 Egon Horak (* 1937), österreichischer Biologe
 František Horák (1909–1996), tschechischer Genetiker und Kynologe
 Franz von Horak (1782–1864), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Franz Horak (1927–2010), österreichischer Rechtshistoriker
 Gerhard Horak (* 1950), österreichischer Jurist
 Heinz Horak (1927–2010), österreichischer Pianist, Arrangeur und Regisseur
 Hilda Horak (1914–1995), slowenische Pianistin, Musikpädagogin und Komponistin

 Jan-Christopher Horak (* 1951), deutscher Filmhistoriker und Filmrestaurator
 Jiří Horák (1924–2003), tschechoslowakischer Dissident und tschechischer Politiker
 Josef Horak (1898–1978), österreichischer Politiker (SPÖ) und Gewerkschaftsfunktionär
 Josef Horák (1931–2005), tschechischer Klarinettist

 Martin Horák (* 1980), tschechischer Fußballspieler

 Pavel Horák (* 1982), tschechischer Handballspieler
 Radek Horák (* 1986), tschechischer Handballspieler

 Thomas Horak (* 1990), österreichischer Fußballspieler

 Walter Horak (1931–2019), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Horáková